Вербовое — название населённых пунктов.

Украина 
 Днепропетровская область
 Вербовое — село в Павлоградском районе.
 Вербовое — село в Покровском районе.
 Вербовое — село в Синельниковском районе.
 Вербовое — село в Софиевском районе.
 Вербовое — село в Царичанском районе.

Житомирская область
 Вербовое — посёлок в Олевском районе, ликвидирован в 2006 году.

Закарпатская область
 Вербовое — село в Виноградовском районе.

Запорожская область
 Вербовое — село в Пологовском районе.
 Вербовое — село в Вольнянском районе.
 Вербовое — до 1945 года название села Гнаровское в Вольнянском районе.

Кировоградская область
 Вербовое — село в Голованевском районе.
 Вербовое — село в Компанеевском районе.

Львовская область
 Вербовое — село в Сокальском районе.

Николаевская область
 Вербовое — село в Казанковском районе.

Одесская область
 Вербовое — село в Ананьевском районе.

Полтавская область
 Вербовое — село в Полтавском районе.

Сумская область
 Вербовое — село в Ахтырском районе.
 Вербовое — село в Сумском районе.

Херсонская область
 Вербовое — село в Каланчакском районе.

Чернигновская область
 Вербовое (до 2016 года — Карла Маркса) — село в Носовском районе.

См. также 
 Вербово